

Cinéma et télévision 
 Money-Money est un film français réalisé par José Varela et sorti en 1969 ;
 Money est un film franco-canadien réalisé par Steven Hilliard Stern en 1991 ;
 Money est un film indien de Siva Nageshwara Rao sorti en 1993 ;
 Money est une mini-série britannique en deux épisodes diffusée en 2010 ;
 Money est un film français réalisé par Gela Babluani et sorti en 2017 ;
 Money est un film sud-coréen réalisé par Park Noo-ri et sorti en 2019.

Musique 
 Money (That's What I Want) est une chanson interprétée par Barrett Strong en 1959, reprise par les Beatles ;
 Money est une chanson de Pink Floyd sortie en 1973 ;
 Money, Money est une chanson de Liza Minelli qu'elle interprète dans le film Cabaret en 1972 ;
 Money, Money, Money est une chanson du groupe suédois ABBA dans l'album Arrival (1976) ;
 Money est une chanson de Michael Jackson, parue sur son album HIStory en 1995 ;
 Money est une chanson de David Guetta sortie en 2004 ;
 Money, single du rappeur français Ninho, sorti en 2019.

Patronyme 

 Eddie Money (1949-2019), chanteur américain de rock ;
 Fred Money (1882-1956), peintre français ;
 John Money (1752-1817), général de division anglais ;
 John Money (1921-2006), psychologue et sexologue néo-zélandais ;
 Richard Money (1955-), footballeur et entraîneur anglais.

Toponyme 
 Money est une localité américaine de l'état du Mississippi dans laquelle le jeune Emmett Till fut assassiné en 1955.

Divers 
 Microsoft Money est un logiciel financier de Microsoft ;
 Money est un roman de Paul-Loup Sulitzer ;
 Money, un magazine financier.

Paronymie 
 
 Mony Mony, chanson de Tommy James and the Shondells sortie en 1968, reprise par Billy Idol.

Homonymie de titre